Штоц () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штоц, Карл (1927—2017) — австрийский футболист, футбольный тренер.
 Штоц, Максимиллиан (1912—1943) — немецкий и австрийский лётчик, ас люфтваффе, кавалер Рыцарского креста Железного креста с дубовыми листьями.